Pojem digitální hygiena může referovat o dvou jevech týkajících se užívání ICT zařízení. Tento článek pojednává o digitální hygieně ve smyslu duševní hygieny. Informace o digitální hygieně ve smyslu ochrany informací v ICT zařízení shrnuje článek Digitální hygiena.

Úvod 
V dnešní době až exponenciálně roste množství informací, se kterým se denně setkáváme. Odborníci se shodují, že tak vysoké množství informací je jedním ze stresových faktorů současného života, a dalo vzniknout oboru, který se zabývá duševní hygienou ve smyslu omezení přístupu k informacím.

Informace a jejich vliv na duševní zdraví 
“Z hlediska systémové teorie můžeme člověka chápat jako informačně komunikační systém, v němž má centrální postavení lidský mozek. Ten má obrovské schopnosti jako jakýkoli informační systém vytvořený člověkem: shromažďuje, zpracovává, uchovává a šíří informace.” Odhad množství informací, které vstupuje do centrální nervové soustavy vědci neustále navyšují (v roce 1994 odhadoval W. D. Kiedl 10^9 bit.sec^-1). V těle pak probíhá filtrační výběr těchto informací. Proces není dosud plně objasněn, ale je možné, že jde o evoluční snahu přežít, která je ovlivněna způsobem života jednotlivce. Informační přetížení působící na jednotlivce současnosti však ohrožuje naši schopnost učit se.“Pro řešení problému spojených se stále rostoucí informační explozí je nutné vytvořit optimální podmínky a úpravy informačního prostředí […] ke správnému rozvoji tvůrčích sil člověka, […] Přemíra pseudoinformací nemůže rozšířit lidské poznání a záplava informací vede ke zmenšení informovanosti. Vedle duplicity a redundance je tu směšování hodnoty informací a pracnost získávání a zpracování informací, čímž se dále zhoršuje možnost jejich využití. Unikají některé hodnotné informace, přitom však nejsou využity známé.”Odborníci a lékaři se shodují, že exponenciální nárůst množství informací způsobuje ve společnosti nárůst výskytu poruch pozornosti, duševních poruch a úzkostí, používání aplikací, a sociálních sítí zejména, bývá srovnáváno se závislostí. Dokument “The social dilemma” společnosti Netflix cituje v tomto směru uznávaného odborníka profesora Yaleovy Univerzity Edwarda Tuffea:“Pouze dvě průmyslová odvětví nazývají své zákazníky “uživateli”: nelegální drogový průmysl a software.”

Vymezení pojmu 
Digitální detox, též informační hygiena, je Českou terminologickou databází knihovnictví a informační vědy definován jako “součást duševní hygieny; preventivní opatření proti negativním až patologickým důsledkům informačního přetížení, a to na úrovni tvůrce, zprostředkovatele a příjemce informací. Cílem je vybírat nebo šířit pouze podstatné informace, např. emailové zprávy by se měly psát stručné a výstižné.”

Duševní hygiena, nebo psychohygiena je chápána jako soubor opatření, které mají za cíl zlepšit a posílit psychické zdraví proti rozličným neblahým faktorům.

Populárně naučné pojetí digitálního detoxu 
V současné době se na knižním trhu objevuje množství publikací věnujících se fenoménu digitálního detoxu. Několik příkladů níže.

10 přípravných kroků k digitálnímu detoxu 

 Začít zlehka: Napsat seznam deseti nejdůležitějších věcí, které by člověk chtěl dělat během posledního dne v životě.
 K věci: Zapsat cíle digitálního detoxu.
 Vypsat se z toho: Vést si deník, kterému je dobré se věnovat 20 minut, ideálně večer.
 Probuzení: Koupit klasický budík (opatření vycházející ze studií, ve kterých bylo zjištěno, že tzv. modré světlo obrazovek snižuje produkci melatoninu).
 Osobní prostor: Vytvořit vlastní prostor na chvilku pro sebe sama.
 Zpátky v krabici: V blízkosti jídelního prostoru umístit nádobu s víkem, do které se, po dobu jídla, odkládají mobilní zařízení.
 Zarámovat to: Zachytit moment a uložit si ho do paměti bez použití mobilního zařízení, resp. prožít daný moment plně a osobně.
 Začínat zlehka: Vytvořit v domácnosti místo bez techniky.
 Vypnutí: Vypnout na digitálních zařízeních push notifikace.
 Zpět k základům: K přípravě na digitální detox připravit “offline metody” (např. klasický fotoaparát; kompas; průvodce, mapu či kuchařku z knihovny).

Digitální detox v několika krocích 

 Nastavit si hranice: nejjednodušeji v místě a čase, například:
 Probudit se: pořiďte si budík.
 Rozplánovat si čas: oddělit dobu, kdy digitální zařízení používat a kdy ne.
 Před spaním: nebrat digitální zařízení do ložnice, nebo alespoň stanovit dobu, kdy naposledy před spaním ho použít.
 Odpojení: vyjít ven bez telefonu (souvisí s novým druhem fobie — nomofobií).
 Jídlo bez telefonu: vychutnávat společný čas a jídlo.
 Vykázání z koupelny: vychutnat si koupel.
 Sledovat čas strávený s přístroji: zaznamenávat čas, kdy zvedneme a opět odložíme mobilní zařízení.
 Ukládat telefon na místo: naplánovat, kdy doma schovat telefon do krabice a vytrvat.
 Vznášet se: nechat se unést zvolenou aktivitou, aby nebylo vnímáno plynutí času:
 Vybarvování: pořídit omalovánky a vybarvovat.
 Otočit stránku: začíst se do knihy.
 Složit skládačku: nechat se pohltit při skládání puzzle s více než tisíci dílky.
 Vést si deník: zkusit zapisovat každý den.
 Něco si ušít: zkusit případně i pletení a háčkování.
 Vařit
 Hýbat se
 Naučit se báseň nebo jiný text nazpaměť.
 Vrátit se zpátky k přírodě: prokázalo se, že i krátký pobyt v přírodě zlepšuje soustředění a snižuje projevy poruch pozornosti:
 Toulat se: vyrazit na procházku.
 Vypěstovat něco
 Vzhlédnout: vnímat, co je kolem a snažit se zapamatovat si to.
 Pozorovat oblaka
 Posadit se do trávy
 Očistit se: posadit se u vodní plochy a poslouchat zvuky spojené s vodou.
 Udělat něco souvisejícího s ročním obdobím
 Vyspat se pod hvězdami: vnímat jinou perspektivu rozsáhlosti vesmíru.
 Zkroťte spouštěče: aplikace jsou vyvíjeny tak, aby vytvářely a podněcovaly zájem a rozhodnutí obejít se bez nich je třeba podpořit:
 Ztišit se: vypnout notifikace i veškerou formu upozornění.
 Uklidit digitální domov: redukovat množství aplikací a uložených emailů a zpráv.
 Odložit odpověď: dopřát si čas se zastavit a promyslet odpověď.
 Odpojit se: přepnout zařízení do tzv. letadlového režimu, aby se odpojilo od datových sítí, podle vlastního uvážení.
Výše uvedené rady, jak postupovat při digitálním detoxu se v příručkách často opakují, některé pracují se vztahy informace a domov, resp. práce a společnost za využití analytičtějších postupů osobní analýzy a vztahu k práci (například využití SWOT pro osobní analýzu, nebo Lean Canvas pro naplánování vysněného projektu v knize Informační detox českých autorek, odbornic na informační gramotnost a management). Autoři tohoto druhu knih se shodují v tom, že s omezováním informací je třeba začít postupně a že cílem není zbavit se digitálních technologií, ale vytyčit hranice při jejich užívání.

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech